Бухво́стов — русская фамилия.

Известные носители:
 Бухвостов, Алексей Алексеевич — русский полковник, георгиевский кавалер
 Бухвостов, Александр Иванович — белорусский профсоюзный и политический деятель
 Бухвостов, Иван — подполковник XVIII века
 Бухвостов, Николай Михайлович — русский морской офицер XIX века
 Бухвостов, Сергей Леонтьевич — «первый российский солдат», сподвижник Петра Великого
 Бухвостов, Яков Григорьевич — русский зодчий.

См. также 
 Бухвостовы — дворянский род
 1-я улица Бухвостова
 2-я улица Бухвостова
 3-я улица Бухвостова
 Бухвостово

Примечания